Петры — название населённых пунктов:

Россия 
 Петры — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Петры — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.